Тур Тайваня () — шоссейная многодневная велогонка, проводящаяся в Китайской Республике на острове Тайвань.

История 
Велогонка была учреждена в 1978 году основателем компании «Giant Bicycles» Кингом Лю. Маршрут первого выпуска гонки начинался в столице Тайваня городе Тайпее, проходил через западную, южную и восточную часть острова и финишировал также в столице Тайваня.

До 2002 года проводилась не регулярно среди любителей. Со следующего года право выступать на гонке получили профессионалы, но в 2003 и 2004 годах гонка не была санкционирована UCI.

В 2005 году многодневка вошла в календарь UCI Asia Tour, получив категорию 2.2, которая в 2012 году была повышена до 2.1.

Гонка интегрирована в Cycle Show, организованным Советом по развитию внешней торговли Тайваня в 2006 году и проходящим в столице республики.

Организатором соревнования выступает Chinese Taipei Cycling Association.

Призёры 

|-
| 1993
| 
| 
| 
|-
| 1994
|  Ральф Шмидт
|  Андрей Мизуров
|  Стивен Дрейк
|-
| 1995
| 
| 
| 
|-
| 1996
| align=center colspan=3| не проводилась 
|-
| 1997
| 
| 
| 
|-
| 1998
| align=center colspan=3| не проводилась 
|-
| 1999
|  Брэдон Вести
| 
| 
|-
| 2000
| align=center colspan=3| не проводилась 
|-
| 2001
| align=center colspan=3| не проводилась 
|-
| 2002 
|  
|  
|  
|}

 В 2006 году победу одержал американец Кирк О'Би, но в 2010 году он был пожизненно дисквалифицирован UCI за применение допинга, все его результаты с 3 октября 2005 года по 29 июля 2009 года были аннулированы. Перераспределение мест не производилось.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт  
Тур Тайваня на FirstCycling 
 
 
 
 
 

Велогонки в Тайване
Велогонки в Азии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1978 года